Сонино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 24 км к юго-западу от центра города Остров и в 4 км к северо-западу от деревни Дубки. Через деревню проходит железная дорога Псков — Остров — Пыталово: северо-восточнее находится железнодорожная станция Гольцево (Гольнево).

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)